Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Bojkow − rosyjski hokeista
 Aleksandr Bojkow − rosyjski hokeista
 Iwan Bojkow − radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa